Garbary – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo
 Garbary – dawna jurydyka, posiadająca własny ratusz; obecnie krakowski Piasek
 Garbary – część poznańskiego Starego Miasta
 Poznań Garbary – stacja kolejowa
 Garbary – ulica we Wrocławiu na Starym Mieście